Filip V Antygonida (238-179 p.n.e.) – król Macedonii 221-179 p.n.e.
 Filip V Wysoki (ok. 1293-1322) – król Francji i Nawarry 1316-1322
 Filip V (1683-1746) – król Hiszpanii 1700-1746